Listen der Flugunfälle und Katastrophen in der Geschichte der Luftfahrt.

Listen 
Die nur nach Jahreszahlen benannten „Listen von Flugunfällen“ beziehen sich ausschließlich auf Flugunfälle beim Betrieb von Verkehrsluftfahrzeugen. 

 Chronologische Listen von Flugunfällen:
 Liste von Flugunfällen bis 1949
 Liste von Flugunfällen 1950 bis 1959
 Liste von Flugunfällen 1960 bis 1969
 Liste von Flugunfällen 1970 bis 1979
 Liste von Flugunfällen 1980 bis 1989
 Liste von Flugunfällen 1990 bis 1999
 Liste von Flugunfällen 2000 bis 2009
 Liste von Flugunfällen 2010 bis 2019
 Liste von Flugunfällen ab 2020
 Listen von Flugunfällen nach Art des Luftfahrzeugs:
 Liste von Flugunfällen (Militärluftfahrt) bis 1980 
 Liste von Flugunfällen (Militärluftfahrt) ab 1981
 Liste von Flugunfällen (Allgemeine Luftfahrt)
 Liste von Unglücken mit Luftschiffen
 Liste von Ballonunglücken
 Liste der schwersten Unfälle der Luftfahrt
 Liste von Flugzeugkollisionen in der Luft
 Liste von Anschlägen auf Verkehrsflugzeuge
 Liste abgeschossener Flugzeuge in der Zivilluftfahrt

Siehe auch 
 Flugunfall
 Flugzeugabsturz
 Controlled flight into terrain (CFIT)
 Liste verschollener Verkehrsflugzeuge
 Liste von Flugzeugentführungen
 Liste von Katastrophen

Literatur 

 Andrew Brookes: Katastrophen am Himmel, Oktober 1994, Bernard & Graefe, ISBN 3-7637-5930-1
 Terry Denham: World Directory of Airliner Crashes, Patrick Stephens Limited, ISBN 1-85260-554-5
 David Gero: Luftfahrt-Katastrophen, Unfälle mit Passagierflugzeugen seit 1950, Motorbuch Verlag, ISBN 3-613-01580-3
 Bernhard Isidor Hengi, Herausgeber Josef Krauthäuser: Crash, Flugzeugunfälle 1945 – heute, Nara-Verlag, ISBN 3-925671-13-7
 Helmut Kreuzer: Absturz, Die tödlichen Unfälle mit Passagierflugzeugen in Deutschland, Österreich und der Schweiz (seit 1950), Air Gallery Edition, Erding, 1. Auflage 2002, ISBN 3-9805934-3-6, (technisch-wissenschaftliche Darstellungen auf Basis der Flugunfalluntersuchungen von 40 Unfällen in der Zeit von 1951 bis 2001)
 Stanley Stewart: Flugzeugkatastrophen, die die Welt bewegten, Bernard & Graefe, ISBN 3-7637-5859-3

Weblinks 
 Aviation Safety Network

!
!